Ohiri est un prénom féminin originaire de la Côte d'Ivoire, usité dans son sud ouest, dans l'ethnie Bété, plus précisément de la région de Gagnoa (village de Logouata).
Ohiri est le nom du point culminant de l'île Taha'a (îles Sous-le-Vent). 

Homonymie de prénom